Martin Klein, (1884–1947) olimpiai ezüstérmes orosz birkózó
Martin Klein, (1984–), cseh labdarúgó